Debure, famille de libraires de Paris, qui s'est fait un nom dans la bibliographie. 

Les plus connus sont : 
 Guillaume-François Debure, (1731-1782) ;
 Guillaume Debure, cousin-germain du préc, (1734-1820) ;
 ses deux fils : 
 Jean Jacques Debure ;
 Marie Jean Debure.

Homonymie de patronyme